Ait Hammou kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Hammou (stamområde i Marocko, lat 30,56, long -6,36), Souss-Massa-Draâ, 
 Aït Hammou (stamområde i Marocko, lat 30,41, long -6,88), Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Hammou (kommun i Marocko), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Kelaa-Des-Sraghna, 

Robotskapade Marockoförgreningar